Rostagno puede referirse a. 
 Derrick Rostagno, tenista estadounidense.
 Enrico Rostagno, filólogo y latinista italiano.
 Ippolita Rostagno, diseñadora de joyas ítalo-estadounidense.
 Juan Rostagno, tirador argentino.
 Mauro Rostagno, sociólogo y activista italiano.
 Paolo Rostagno, futbolista italiano.
 Víctor Rostagno, ginmasta uruguayo.